Vižovlje je ime več naselij:
Vižovlje, Hrvaška
Vižovlje, Italija